Groupe Banque populaire, ancien groupe français.
 Groupe Banque populaire, groupe marocain.